Высшая лига 2005 () — 85-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2005
Ирландия
2005 год в Ирландии